Diesen steht für:
 die französische Gemeinde Diesen im Département Moselle

Diesen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Diesen (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Kari Diesen (1914–1987), norwegische Schauspielerin und Sängerin
 Mark Diesen (1957–2008), US-amerikanischer Schachspieler
 Sverre Diesen (* 1949), norwegischer General
 Thorstein Diesen (1862–1925), norwegischer Rechtsanwalt, Redakteur und Politiker

Siehe auch:
 Dießen (Begriffsklärung)
 Deason